Bodengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Bodengraben (Aisch), linker Zufluss der Aisch vor Mailach, Markt Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Bodengraben (Asbach), rechter Zufluss des Asbachs (zum Schwarzbach, zur Elsenz) in Daudenzell, Gemeinde Aglasterhausen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Bodengraben (Elzbach), rechter Zufluss des Elzbach bei Roes, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Bodengraben (Euerbach), rechter Zufluss des Euerbach (linker Quellbach des Biegenbachs, zur Wern) bei Euerbach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Bodengraben (Himmelbach), rechter Oberlauf des Himmelbach (zur Pegnitz) bei Letten, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Bodengraben, Oberlauf des Hollenbachs, linker Zufluss der Gollach bei Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 
Ort:
 Bodengraben (Gemeinde Zerlach), Ort bei Breitenbuch in der Gemeinde Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Bodenbach
 Bodenfeldgraben